Škocjan je název několika sídel ve Slovinsku:

 Občina Škocjan – občina v Jihovýchodním slovinském regionu
 Škocjan (Divača)
 Škocjan (Domžale)
 Škocjan (Koper)
 Škocjan (Grosuplje)